Champagne berrichonne peut désigner :

 la Champagne berrichonne est une région naturelle de France située en région Centre, dans les départements du Cher et de l'Indre ;
 le Sentier de grande randonnée de pays de la Champagne berrichonne est un GRP situé dans le Berry.